Jannermann ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Jannermann (* 20. Jh.), ehemalige deutsche Fußballspielerin
 Gerhard Jannermann (* 1927), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jasmin Jannermann (* 1988), ehemalige deutsche Fußballspielerin